Державний знак якості СРСР
 Нагороджувальна відзнака «Знак якості» — відзнака Всеукраїнського фонду сприяння міжнародному спілкуванню «Українське Народне Посольство».
 Знак якості — телепередача на каналі Інтер.